Ez a lap tartalmazza a 2006–2007-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály) összes téli átigazolását.

Budapest Honvéd 

Érkező:

Távozó:

DVSC-TEVA 
Érkező:

Távozó:

DVTK 

Távozó:

FC Fehérvár 
Érkező:

Távozó:

Győri ETO 
Érkező:

Távozó:

Kaposvár 
Érkező:

Távozó:

MTK

Paks
Érkező:

Távozó:

Pécs 
Érkező:

Távozó:

REAC 
Érkező:

Távozó:

Sopron 
Érkező:

Távozó:

Tatabánya 
Érkező:

Távozó:

Újpest 
Érkező:

Távozó:

Vác 
Érkező:

Távozó:

Vasas 
Érkező:

Távozó:

ZTE 
Érkező:

Távozó:

</table>

Magyar labdarúgás
2006 a labdarúgásban
2007 a labdarúgásban